In 1975 werd het 61ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 2 april tot 10 augustus. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Finale
Ceará won uiteindelijk omdat het twee toernooien gewonnen had en Fortaleza slechts een.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 1975